Ази Асланов

 Ази Асланов — см. Асланов, Ази Агадович.
 «Ази Асланов» — нефтяное месторождение в Азербайджане.
 «Ази Асланов» — станция Бакинского метрополитена.
 Ази-Асланов — посёлок в Караязинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.